Dzerjinski se poate referi la:

 Felix Edmundovici Dzerjinski
 Dzerjinski, oraș în Regiunea Moscova, Rusia
 Dzerjinski, oraș în Armenia